lipopolisacharyd
 Latający Potwór Spaghetti
 LPS – słoweński zespół muzyczny